Antonio D'Auria (1928-1980) – politico italiano
 Fabio D'Auria (1978) – fumettista italiano
 Girolamo D'Auria o Geronimo (1577-1623) – scultore napoletano 
 Giovanni Domenico D'Auria (...–1573) – scultore napoletano 
 Michele D'Auria (1915-2003 – religioso e militare italiano

Pagine correlate 
Dauria (compagnia aerea)
Auria